REDIRECT Япония